Махно́ — українське прізвище. Відомі носії:

 Махно Василь Іванович (* 1964) — український поет, есеїст, перекладач, літературознавець, член Національної спілки письменників України, АУП.
 Махно Віталій Митрофанович (* 1929) — радянський хлібороб, Герой Соціалістичної Праці.
 Махно Євгенія Володимирівна (1913—1992) — українська вчена-археолог, дослідниця зарубинецької, черняхівської і синхронних культур.
 Махно Іван Степанович (* 1947) — радянський футболіст, захисник. Майстер спорту СРСР.
 Махно Інна Юріївна (* 1994) — українська пляжна волейболістка; чемпіонка України.
 Махно Ірина Юріївна (* 1994) — українська пляжна волейболістка; чемпіонка України.
 Махно Лев Павлович — митрофорний протоієрей, клірик Тульської єпархії РПЦ.
 Євдокимова Леся Анатоліївна (до шлюбу Махно) — російська волейболістка українського походження, гравчиня збірної Росії, Заслужений майстер спорту Росії, Чемпіонка світу 2010 року.
 Махно Нестор Іванович (1888—1934) — командувач Революційної повстанської армії України, керівник селянського повстанського руху 1918—1921 років.
 Махно Сергій Михайлович (* 1981) — український архітектор та дизайнер, керівник Архітектурної майстерні Сергія Махно.

Див. також 

 Махно (ім'я)
 Махно — український розвідувальний бронеавтомобіль.

Прізвища на -хно